Марк Гринберг:
 Гринберг, Марк Иосифович (1896—1957) — советский учёный, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Гринберг, Марк Леланд (род. 1961) — американский лингвист и диалектолог, славист.
 Гринберг, Марк Самуилович (род. 1953) — переводчик с французского, английского и немецкого языков. Составные фамилии 
 Марков-Гринберг, Марк Борисович (1907—2006) — советский фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент ТАСС.